Джон Томпсон
 Томпсон, Джон (1860—1940) — изобретатель пистолета-пулемёта Томпсона.
 Томпсон, Джон Б. (род. 1950) — английский социолог.
 Томпсон, Джон Григгс (род. 1932) — американский математик.
 Томпсон, Джон Мейнз (1926—2017) — американский историк.
 Томпсон, Джон Роберт (1941—2020) — американский баскетболист и баскетбольный тренер.
 Томпсон, Джон Спэрроу Дэвид (1845—1894) — канадский политический деятель, юрист, профессор.
  (род. 1949) — вице-президент IBM, главный исполнительный директор Symantec Corporation, председатель совета директоров Microsoft (с 2014 года).
 Томпсон, Джон Эрик (1898—1976) — английский археолог, майянист.
 Томпсон, Джон Эрнест (1909—1985) — английский футболист.